Alfonso Capecelatro (1824-1912) – cardinale italiano
 Enrichetta Capecelatro (1863-1941) – poetessa, scrittrice e traduttrice italiana
 Ettore Capecelatro (1580-1654) – giurista e funzionario del vicereame di Napoli
 Francesco Capecelatro (1595–1670) – scrittore e storico italiano
 Giuseppe Capecelatro (1744-1836) – arcivescovo cattolico e politico italiano
 Vincenzo Capecelatro (1815-1874) – musicista e compositore italiano